Smedsör kan syfta på följande platser:

Finland 

 Smedsör (vid Norrskata, Houtskär), Åboland, 
 Smedsör (vid Berghamn, Houtskär), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar